

Persone 
Amleto Cataldi (1882-1930) – scultore italiano
Anna Cataldi (1939-2021) – giornalista, scrittrice e produttrice cinematografica italiana
Carlo Cataldi (1884-1934) – prefetto e politico italiano
Coralina Cataldi Tassoni (1971) – attrice, musicista e artista italiana
Danilo Cataldi (1994) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Giorgio Cataldi (...) – attore italiano
Giuseppe Cataldi (1809-1876) – banchiere e politico italiano
Juan Cataldi (1998) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
Marianna Cataldi (1976) – cantautrice e compositrice italiana
Pietro Cataldi (1961) – docente e critico letterario italiano
Pietro Antonio Cataldi (1552-1626) – matematico italiano
Roberto Cataldi (1960) – avvocato, saggista e politico italiano

Edifici 
Palazzo Carrega-Cataldi, o Tobia Pallavicini – edificio del centro storico di Genova, in via Garibaldi 
Palazzo Cataldi – sede della Biblioteca Comunale "Claudio Catalfio" di Terrasini, in via Benedetto Saputo

Pagine correlate
 Cataldo